Сент-Жюли — город в Канаде, провинция Квебек
 Сент-Жюли — коммуна во Франции, департамент Эн